Свеча — многозначное слово. Большинство значений произошло от свечи как источника света из-за схожести в формах или функциях. Также слово «свеча» использовалось в ряде названия произведений искусства.

Техника 
 Свеча — источник света;
 Свеча — единица силы света. Современное название — кандела;
 Свеча зажигания — элемент конструкции автомобиля и других транспортных средств;
 Свеча накаливания — детали в дизельном двигателе внутреннего сгорания;
 Свечи — пиротехнические устройства (римские свечи, плительные свечи, бенгальские свечи).

Медицина 
 Свеча — форма медицинского препарата, внешне напоминающая свечу; другое название — суппозиторий.

Астрономия 
 Стандартная свеча — источник света на небе, с известной светимостью; используется как эталон в определении расстояний в астрономии.

Собственные имена и названия 
 «Свеча» — фильм, снятый в 1991 году студией «Беларусьфильм»;
 Свеча — река в Смоленской области, приток Хмары;
 Свеча — река, приток Малой Какши;
 Свеча — река, приток Юмы.
 Свеча (Свечанка) — река в Белоруссии, приток Уллы.

Переносные значения 
 Свеча — вид удара в настольном теннисе;
 «Свеча» — песня группы «Машина Времени»;
 Японские свечи — термин технического анализа.

Топоним

Россия 
 Свечи — деревня в Сухиничском районе Калужской области
 Свеча — посёлок городского типа и железнодорожная станция в Кировской области, административный центр Свечинского района

Белоруссия 
  — агрогородок, Бешенковичский сельсовет Бешенковичского района Витебской области, через которую проходит магистраль M3
 Свеча — деревня, Головчицкий сельсовет Наровлянского района Гомельской области

См. также 
 Свечка